Baureihe 220 bezeichnet:

 eine Diesellokomotive der DB, siehe DB-Baureihe V 200.0 
 eine Diesellokomotive der DR und später DB, siehe DR-Baureihe V 200
eine Diesellokomotive der OSE, siehe OSE-Baureihe 220
 eine Oberklasse-Limousine, siehe Mercedes-Benz Baureihe 220